Landtagswahlkreis Potsdam steht für:

 Landtagswahlkreis Potsdam I
 Landtagswahlkreis Potsdam II

Siehe auch:

 Landtagswahlkreis Potsdam-Mittelmark